Guigue peut désigner :

Prénom

Patronyme 

 Marie-Claude Guigue (1832-1889), historien et archiviste français ;
 Georges Guigue (1861-1926), historien et archiviste français ;
 Maurice Guigue (1912-2011), arbitre de football français ;
 Bruno Guigue (né en 1962), essayiste et politologue français ;
 Arnaud Guigue (né en 1963), écrivain et essayiste français ;
 Renaud Guigue (né en 1979), joueur français de rugby à XIII.

Toponyme 

 Güigüe : chef-lieu de la municipalité de Carlos Arvelo dans l'État de Carabobo ;
 Güigüe : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Carlos Arvelo dans l'État de Carabobo.
Homonymie de patronyme
Patronyme français